Wild Life, Wildlife och liknande stavningar kan syfta på

 Wild Life – musikalbum av gruppen The Wings
 The Wild Life – en filme från 1984
 Wildlife (musikalbum) – album av gruppen Mott the Hoople
 Wildlife (tecknad serie)